Dorylaimopsis är ett släkte av rundmaskar. Dorylaimopsis ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Dorylaimopsis